El Masters de Miami 2013, també conegut com a Sony Open Tennis 2013 és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany a les sèries ATP World Tour Masters 1000 en categoria masculina i als WTA Premier Tournaments en categoria femenina. La 29a edició del torneig es va disputar entre el 18 i el 31 de març de 2013 en el Tennis Center at Crandon Park de Key Biscayne, Florida, Estats Units.

El tennista escocès Andy Murray va guanyar el segon títol de l'any i també el segon a Miami (2009). Va significar el novè títol Masters de la seva carrera i amb els punts aconseguits va tornar a ocupar la segona posició del rànquing individual. La tennista local Serena Williams també va aconseguir el segon títol de l'any però aquest va significar el sisè títol a Miami (2002, 2003, 2004, 2007, 2008). Amb aquest títol va esdevenir la tennista amb més títol i victòries al torneig de Miami superant l'alemanya Steffi Graf. La tennista russa Maria Xaràpova va disputar la final del torneig per cinquena ocasió, tercera consecutiva, sense haver guanyat encara cap títol. La parella masculina formada pel pakistanès Aisam-ul-Haq Qureshi i el neerlandès Jean-Julien Rojer van guanyar el seu títol més important del tres aconseguits com a parella. La parella formada per la russa Nàdia Petrova i l'eslovena Katarina Srebotnik van guanyar el segon títol de l'any conjuntament, i van reconquerir el títol que ja havien guanyat amb altres parelles.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles masculins 
 Quadre dobles femenins 

2013
ATP World Tour 2013
WTA Tour 2013